Тамерла́н Иргеба́й (; ) — казахстанский кёрлингист.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU 
 Профиль на сайте Vesti.kz 

Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту